Фроули (), английская фамилия.

Известные носители:

 Фроули, Дэвид (род. 1950) — американский писатель.
 Фроули, Уильям (1887—1966) — американский актер театра и кино.